César Ratti, un actor de radio, cine y teatro argentino
 Eddy Ratti,  un ex ciclista profesional italiano
 Jorge Ratti,  más conocido como Jorge Ratti es un conductor de radio y tv paraguayo
 Julián Ratti, un músico, compositor y cantante argentino